

Architettura 
 Al Kazim Towers – grattacieli gemelli di Dubai

Persone 
 Hakeem Kae-Kazim – attore nigeriano
 Musa al-Kazim – settimo imam sciita duodecimano
 Siyyid Kázim – fondatore dello Shaykhismo

Personaggi 
 Kazim – personaggio della serie Indiana Jones